Стрмово може бити:

 Стрмово (Лазаревац), насеље у општини Лазаревац, Република Србија
 Стрмово (Лајковац), насеље у општини Лајковац, Република Србија
 Стрмово (Бајина Башта), насеље у општини Бајина Башта, Златиборски управни округ, Република Србија